Имперская служба труда () — национал-социалистическая организация, существовавшая в нацистской Германии в 1933—1945 годах. 

С июня 1935 года каждый немецкий юноша должен был проходить шестимесячную трудовую повинность, предшествовавшую военной службе. С началом Второй мировой войны деятельность Имперской службы труда распространялась также на девушек. Имперская служба труда была составной частью экономики нацистской Германии и частью воспитания в духе национал-социализма. С середины 1944 года RAD взяла на себя функцию шестинедельной военной подготовки. Руководителем организации был Константин Хирль.

Идея и создание 
Идея создания службы обязательной трудовой повинности пришла из Болгарии, организовавшей уже в 1920 году трудовую повинность, к которой привлекалось 30 % населения. Пример этой страны был принят во внимание в Германии как консервативными, так и левыми кругами; особый отклик нашло «государственное воспитание» и «физическое оздоровление». 

В 1931 году правительство Г. Брюнинга создало «Добровольную трудовую службу (FAD)», целью которой было снижение обусловленной экономическим кризисом безработицы. Это мероприятие имело слабый эффект, и созданные лагеря впоследствии стали полувоенными лагерями подготовки антиреспубликанских сил. 

Незадолго до прихода к власти в одном из выступлений Гитлер пообещал, что сумеет ликвидировать безработицу в стране, причём самым простым образом: вначале из числа безработных будут сформированы трудовые батальоны, которые затем пополнят ряды вооружённых сил. Закон от 26 июня 1935 года объявлял трудовую повинность обязательной для всех граждан нацистской Германии в возрасте от 19 до 25 лет в рамках созданной Имперской службы труда. Два раза в год все молодые немцы (группами численностью до 200 000 человек) направлялись работать в трудовые лагеря, в основном на сельскохозяйственные работы. В течение 6 месяцев мужчины трудились на фермах и полях, а женщины помогали по хозяйству. Предыдущая профессия значения не имела. В трудовых лагерях под присмотром нацистских комиссаров поддерживалась строжайшая дисциплина в соответствии с тщательно разработанным уставом.

Гитлер рассматривал трудовую повинность как необходимый шаг для успешного осуществления программы перевооружения Германии. По его мнению, мужчины, взвалившие на плечи лопаты, сумеют носить и оружие. Помимо этого, трудовая повинность обеспечивала рынок труда огромным количеством дешёвой рабочей силы и снижала в стране уровень безработицы. В сентябре 1936 года на партийном съезде Гитлер объявил, что число безработных в стране сократилось с 6 000 000 человек до 1 000 000. Это заявление добавило Гитлеру популярности в стране, которая долгие годы была обременена безработицей.

Звания 
У Имперской службы труда система рангов была упорядочена как минимум три раза. В 1935 (на момент создания), с 1936 по 1941, с 1942 по 1945 (окончательный). Ниже приведен окончательный список званий (без фото петлиц и погон).

Рейхсарбайтсфюрер (Reichsarbeitsführer)

Обергенераларбайтсфюрер (Obergeneralarbeitsführer)

Генераларбайтсфюрер (Generalarbeitsführer)

Оберстарбайтсфюрер (Oberstarbeitsführer)

Оберарбайтсфюрер (Oberarbeitsführer)

Арбайтсфюрер (Arbeitsführer)

Оберстфельдмайстер (Oberstfeldmeister)

Оберфельдмайстер (Oberfeldmeister)

Фельдмайстер (Feldmeister)

Унтерфельдмайстер (Unterfeldmeister)

Гаупттруппфюрер (Haupttruppführer)

Обертруппфюрер (Obertruppführer)

Труппфюрер (Truppführer)

Гауптформанн (Hauptvormann)

Оберформанн (Obervormann)

Форманн (Vormann)

Арбайтсманн (Arbeitsmann)

Униформа 
Личный состав Имперской рабочей службы носил повседневный китель эксклюзивного образца. Он был одинаковым как для «срочников», отбывавших трудовую повинность, так и для кадровых работников, вплоть до генеральских рангов. Основной цвет униформы RAD был землисто-серым. Воротник кителя отделывался шоколадно-коричневой тканью. Китель, как правило, носился как открытый, застегиваясь на 4 пуговицы, однако был широко распространен и закрытый 6-пуговичный вариант. В открытом варианте китель носился с рубашкой того же тона, но несколько более светлой или серой. К рубашке полагался черный галстук. К кителю полагались прямые брюки и черные кожаные ботинки.На фронте стали переходить на обычные закрытые армейские кители, но той же землисто-серой расцветки и с коричневым воротником. В качестве рабочей одежды применялись льняные куртки и комбинезоны из плотной ткани от белого до разных оттенков более темных тонов. Погоны и петлицы в этом случае не носили.Поясной ремень нижних чинов имел прямоугольную пряжку стандартных размеров с изображением лопаты и колосьев в круглом медальоне. Офицеры носили круглую пряжку из белого металла с аналогичной эмблемой, генералы – тоже, но в позолоченном исполнении. Применялась и обычная рамочная двузубая пряжка. Иногда офицерский ремень дополнялся портупеей. Парадная форма офицеров предусматривала парчовый серебристый пояс с тремя продольными коричневыми полосами. Еще одним элементом парадной формы одежды был служебный тесак. К обязательным атрибутам форменного кителя относились красная нарукавная повязка партийного образца (свастика в белом круге без дополнительных элементов) и специальная матерчатая нашивка над нею, с обозначением номеров батальона и роты, либо округа. Для холодного времени года была предусмотрена форменная шинель армейского покроя с коричневым воротником. Основным головным убором персонала RAD служили кепи особого «фермерского» покроя. Они имели опускаемые отвороты и широкую шоколадно-коричневую полосу на тулье с тканевым значком организации. Края отворотов у кепи офицеров обшивались серебристым жгутиком, у генералов – золотистым, у нижних чинов – черным или темно-коричневым. Носилось кепи только с форменным кителем. Летом 1943 г. эти кепи стали заменять на кепи горного образца. В этом случае кантов у нижних чинов уже не было, а офицерский серебристый втачивался в шов донца. Кроме кепи носили пилотки и иногда каски.

Участие в войне 
После начала войны с Союзом ССР, в июне 1941 года года личный состав RAD был вооружён винтовками и привлечён к участию в несении охранной службы. В дальнейшем, личный состав RAD начали привлекать к участию в полицейских и антипартизанских операциях. В 1941 — 1944 годы вооружение RAD постепенно усиливали за счёт использования трофейного оружия (в основном, винтовок и пулемётов), весной 1944 года личный состав RAD был приравнен к военнослужащим вооружённых сил (вермахта)

Примечания

Литература 

 Ерин М. Е., Ермаков А. М., «Имперская трудовая повинность» в нацистской Германии (1933-1945 гг.). — Ярославль: ЯрГУ имени П. Г. Демидова, 1998. — 196 с ISBN 5-230-20568-7
 Ранги и знаки отличия НСДАП.  

Незавершённые статьи о нацистской Германии
Государственные организации нацистской Германии
Труд